«Distrito de Santa Rosa» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Costa Rica 
 Distrito de Santa Rosa, Oreamuno, provincia de Cartago.
 [[Distrito de Santa Rosa (Santo Domingo)|Distrito de Santa Rosa]], Santo Domingo, provincia de Heredia.
 Distrito de Santa Rosa, Tilarán, provincia de Guanacaste.
 Distrito de Santa Rosa, Turrialba, provincia de Cartago.

  Perú 
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Chiclayo en el departamento de Lambayeque;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de El Collao en el departamento de Puno;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de El Dorado en el departamento de San Martín;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Grau en el departamento de Apurímac;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Lima en el departamento de Lima;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Melgar en el departamento de Puno; 
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Pallasca en el departamento de Áncash;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Rodríguez de Mendoza en el departamento de Amazonas;
 Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, de la provincia del Marañón en el departamento de Huánuco;
 Distrito de Santa Rosa de Ocopa, de la provincia de Concepción en el departamento de Junín;
 Distrito de Santa Rosa de Quives, de la provincia de Canta en el departamento de Lima;
 Distrito de Santa Rosa de Sacco''', de la provincia de Yauli en el departamento de Junín.